Полак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Полак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Полак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь

Див. також 
 Поллак